Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Chicago 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Betty-Ann Dent che hanno battuto in finale Ilana Kloss e Greer Stevens 3-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Wendy Turnbull /  Renee Reid (semifinali)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (primo turno)

 Tracy Austin /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Virginia Wade /  Françoise Dürr (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Chicago 1979